Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej kobiet 2000 – czternaste mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w Afryce. Odbył się w dniach 24 kwietnia–3 maja 2000 roku.

Tytuł zdobyty w 1998 roku obroniła reprezentacja Angoli i wraz z pozostałymi medalistami zakwalifikowała się na MŚ 2001.

Uczestnicy 
 Grupa A
 
 
 
 
 Grupa B

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 7–8

Mecze o miejsca 5–6

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Confédération Africaine de Handball 

Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej
2000 w piłce ręcznej
2000 w Afryce